В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Анну-Марію Фернандес 6–4, 7–6.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1978